

Nom commun 
 Une louche, instrument de cuisine.
 Une louche de verrier, outil de verrier.

Adjectif 
 Louche (chelou en verlan), pour désigner quelque chose ou quelqu'un de peu recommandable.

Patronyme 
 Benjamin Louche, un entraîneur de l'équipe de France de tir à l'arc.
 Bernard  d'Armagnac, dit Bernard le Louche.

Voir aussi 
 loucher, quand la direction du regard des yeux se croisent.